Maître et disciple est le dixième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitres

Les dix sabres 

Au grand dam de Misao, Kenshin n'a aucune intention de forcer la main de Seikû Araï afin qu'il lui fabrique un nouveau sabre.

Nenji alors décide de prendre contact avec tous les maîtres artisans.

Shishio pendant ce temps se rend dans son repaire secret, une grotte près de Kyōto, où il retrouve Hôji, son bras droit, à qui il annonce le début de la conquête du Japon.

Chô, un des « dix sabres », également, apprend qu'un sabre de Shakkû Araï est encore en circulation, décide de se l'approprier, et va rendre visite à Seikû.

Le début d'un combat mortel 

Chô prend en otage Iori, le fils de Seikû, et lui et sa femme sont obligés d'avouer que le dernier sabre de Shakku est au temple Hakusan, en offrande. Chô, avec son otage, y va alors.

Misao, qui est venue pour tenter de persuader Seikû, les force à lui expliquer la situation, et utilisant un pigeon voyageur prévient Nenji, qui transmet à Kenshin. Ce dernier, sans hésiter, court au temple y attendre Chô.

Chô, membre des dix sabres 

Voyant la cicatrice de Kenshin, Chô comprend qu'il s'agit de Battosai l'assassin, et ne peut s'empêcher de se battre.

Kenshin parvient à le contrer, mais Chô porte une armure, également œuvre de Shakku.

Seikû, sa femme, Misao et Nenji arrivent à ce moment, et assistent au combat.

Le sabre à lame fine 

Cette armure cache un sabre à lame fine, arme puissante et souple. Chô parvient à blesser Kenshin à la jambe, ralentissant ses mouvements.

Seikû, voyant que Chô ne prête pas attention à lui, décide d'aller chercher Iori, malgré les récriminations de Misao.

Mais Kenshin explique pourquoi il veut à tout prix sauver Iori, ajoutant qu'une ère ne se construit pas par le sabre mais par la main de celui qui le porte, et Seikû change d'avis et décide de confier à Kenshin la dernière œuvre de son père car lui saura l'utiliser pour un idéal noble.

Le sabre interdit 

Kenshin parvient à frapper son adversaire, mais celui-ci n'est pas encore vaincu. Seikû alors lance à Kenshin le sabre de son père, sorti du temple.

Kenshin le prend, mais ne le sort cependant pas.

Nenji explique que face à Chô Kenshin hésite entre son destin de vagabond et de Battosai l'assassin, et que s'il utilise le sabre, il tuera Chô et replongera à jamais en enfer sans pouvoir redevenir vagabond. Misao blémit en comprenant que Kenshin est le légendaire assassin.

Mais Chô, voyant que Kenshin ne réagit pas, se prépare à attaquer Iori. Kenshin alors s'élance sur lui, fou de rage, et malgré le piège tendu sort son sabre et frappe son adversaire.

Le souhait de Shakkû 

Kenshin atterrit, et reprend ses esprits, persuadué d'avoir tué Chô... et soudain s'aperçoit que le sabre est aussi à lame inversée. Chô est toujours vivant, et Kenshin demande à Misao et Nenji de le confier à la police, pensant à Hajimé.

La poignée du sabre se brise soudain, et apparaît le testament de Shakkû, qui dit avoir agi pour ses petits-enfants malgré la colère que ses enfants peuvent ressentir. Ce sabre est un sabre « authentique », celui que Kenshin avait auparavant n'étant qu'une copie.

Seikû, comprenant la contradiction que son père, fabricant de sabres mais qui a réalisé que les sabres ne pouvaient construire une ère, demande alors à Kenshin d'accepter ce sabre authentique, ce qui aurait été la volonté de Shakkû.

Kenshin, en le remerciant, accepte.

Le rapprochement 

Le lendemain, Kenshin prend congé de Nenji et Misao, malgré leurs protestations, car il refuse de les entraîner dans ce combat qui est le sien. Misao lui dit cependant qu'elle le considère toujours comme Kenshin, et non Battosai l'assassin, et Kenshin répond en souriant que la fille qu'il a laissée à Tōkyō lui a dit la même chose.

Misao, juste qu'il s'éloigne trop, lui crie qu'il n'a pas à porter le poids de tous les malheurs du monde, et qu'il a intérêt à devenir heureux.

Trois jours plus tard, elle se rend dans un restaurant, Shirobeko, où elle voit une affiche représentant Kenshin. Kaoru et Yahiko, qui travaillent dans le restaurant, lui demandent alors si elle le connaît.

Dans le même temps, Nenji envoie un signal de fumée à Kenshin pour lui dire qu'il a trouvé la deuxième personne qu'il cherchait.

Seijûrô Hiko 

Kaoru et Misao tentent de discuter, mais un quiproquo s'installe. Entendant par d'autres clients qu'il y a une traînée de fumée dans le ciel, Misao comprend que c'est un signal pour Kenshin, qui va aller voir Nenji. Elle demande alors à Kaoru si elle veut voir Kenshin même si elle sait que cela les mettra en danger tous les deux, et Kaoru lui répondant qu'elle est venue de Tōkyō pour ça lui dit de la suivre.

Kenshin pendant ce temps rend visite à un céramiste, nommé Kakunoshin Niitsu, dont le vrai nom est Seijûrô Hiko et qui est son maître. Il lui demande de lui apprendre les arcanes de l'école Hitenmitsurugi qu'il n'a pas apprise quinze ans plus tôt.

Le maître des sabres 

Kenshin explique à son maître la situation. Celui-ci rétorque que Kenshin n'a pas suivi ses conseils et s'est lancé dans le tourbillon de la fin de la période Edo. Résultat, Kenshin a eu une cicatrice en forme de croix sur la joue et une blessure au cœur, et actuellement hésite entre vagabond et assassin. Il est également responsable de l'apparition de Makoto Shishio, le gouvernement ayant tué des hommes pour cacher leur propre vice, Makoto étant revenu de l'enfer pour se venger.

Seijûrô conclut en disant que Kenshin n'a pas compris que l'héritier des techniques de Hitenmitsurugi ne doit en aucun cas être asservi à des luttes de pouvoir.

À ce moment, Misao et Yahiko entrent dans l'atelier de céramique. Kenshin, stupéfait, voit Kaoru les suivre.

L'arrivée | Prélude à la chute

Volume de Kenshin le vagabond